Firmus ist ein antiker römischer Name oder Cognomen. Bekannte Namensträger:

 Firmus (Ägypten), ein Unterstützer der palmyrenischen Herrscherin Zenobia
 Firmus (Africa), ein römischer Gegenkaiser im Westen gegen Valentinian I.
 Castricius Firmus, ein Philosoph des 3. Jahrhunderts
 Gresius Firmus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Settidius Firmus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gnaeus Avidius Celer Fiscillinus Firmus, römischer Statthalter
 Lucius Pasidienus Firmus, römischer Suffektkonsul 75
 Lucius Valerius Firmus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Pasidienus Firmus, römischer Suffektkonsul 65
 Titus Prifernius Paetus Settidianus Firmus, römischer Suffektkonsul 96
 Titus Settidius Firmus, römischer Suffektkonsul 112

Siehe auch:
 Betriebskrankenkasse Firmus